Neo Geo – konsola gier wideo stworzona przez SNK w 1990 roku
 Neo Geo Pocket – przenośna konsola gier wideo z 1998 roku
 Neo Geo Pocket Color – przenośna konsola gier wideo z 1998 roku